1. FC Köln (celým názvem: 1. Fußball Club Köln) je německý sportovní klub, který sídlí v Kolíně nad Rýnem, jenž leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl 13. února 1948 po fúzi dvou tradičních městských klubů, a to Kölner BC 01 (založený v roce 1901) a SpVgg Sülz 07 (založený v roce 1907). Od sezóny 2019/20 působí v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Köln Arena s kapacitou 50 000 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Die Geißböcke, jak se klubu přezdívá, jsou držiteli tří německých ligových titulů (ročníky 1961/62, 1963/64 a 1977/78) a čtyř národních pohárů (ročníky 1967/68, 1976/77, 1977/78 a 1982/83). Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené a stolního tenisu.

Historické názvy

Historické názvy Kölneru BC 01 
Zdroj: 

 1901 – Kölner BC 01 (Kölner Ballspiel-Club 1901)
 1948 – zánik po fúzi s SpVgg Sülz 07

Historické názvy SpVgg Sülzu 07 
Zdroj: 

 1907 – Sülzer SV (Sülzer Sportverein)
 1919 – fúze s FC 1908 Hertha Sülz ⇒ SpVgg Sülz 07 (Spielvereinigung Sülz 1907)
 1943 – KSG VfL 1899/SpVgg Sülz (Kriegsgemeinschaft Verein für Leibesübungen 1899/Spielvereinigung Sülz)
 1945 – SpVgg Sülz 07 (Spielvereinigung Sülz 1907)
 1948 – zánik po fúzi s Kölner BC 01

Historické názvy po sloučení 
Zdroj: 

 1948 – 1. FC Köln (1. Fußball Club Köln)

Získané trofeje 
Úspěchy dosažené současným klubem (od r. 1948):
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 3× )
 1961/62, 1963/64, 1977/78
 DFB-Pokal ( 4× )
 1967/68, 1976/77, 1977/78, 1982/83
 Fußball-Oberliga West ( 4× )
 1953/54, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63
 Mittelrheinpokal ( 3× )
 1994/95‡, 2003/04‡, 2004/05‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Úspěchy dosažené klubem Kölner BC 01 (1901 – 1948):
 Westdeutsche Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1911/12

Úspěchy dosažené klubem SpVgg Sülz 07 (1907 – 1948):
 Westdeutsche Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1927/28
 Gauliga Mittelrhein ( 1× )
 1938/39
 Gauliga Köln-Aachen ( 1× )
 1943/44 (společně s VfL Köln 1899)

Umístění v jednotlivých sezonách

Kölner BC 01 (1933–1944) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1937: Bezirksliga Mittelrhein
 1937–1938: Gauliga Mittelrhein
 1938–1941: Bezirksliga Mittelrhein
 1941–1944: Bezirksliga Köln-Aachen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SpVgg Sülz 07 (1933–1944) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. A
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1944: Gauliga Köln-Aachen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

1. FC Köln (1948– ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1948: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1949–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1998: Fußball-Bundesliga
 1998–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2002: Fußball-Bundesliga
 2002–2003: 2. Fußball-Bundesliga
 2003–2004: Fußball-Bundesliga
 2004–2005: 2. Fußball-Bundesliga
 2005–2006: Fußball-Bundesliga
 2006–2008: 2. Fußball-Bundesliga
 2008–2012: Fußball-Bundesliga
 2012–2014: 2. Fußball-Bundesliga
 2014–2018: Fußball-Bundesliga
 2018–2019: 2. Fußball-Bundesliga
 2019– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Hráči
K 14. srpnu 2022

1. FC Köln II 
1. FC Köln II, dříve znám také pod názvem 1. FC Köln Amateure, je rezervním týmem Kölnu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1980/81, kdy se v Oberlize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1978: Verbandsliga Mittelrhein
 1978–1991: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1991–1992: Verbandsliga Mittelrhein
 1992–2002: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2002–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2008: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2008– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Významní hráči 
 Karl-Heinz Schnellinger (1958-1963)
 Wolfgang Overath (1962-1977)
 Harald Schumacher (1972-1987)
 Dieter Müller (1973-1981)
 Pierre Littbarski (1978-1986, 1987-1993)
 Toni Polster (1993-1998)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Kolíně nad Rýnem
Sport v Kolíně nad Rýnem
Fotbalové kluby založené v roce 1948